Tight, album de Mindless Self Indulgence sorti en 1999 ;
 , chanson de INXS sortie en 1992.